Un coupon est la chute d'une coupe d'un tissu.
 Un coupon de loge est un billet pour une loge de théâtre.
 Dans le commerce, un coupon ou bon de réduction, est un morceau de papier à détacher et à présenter pour obtenir une réduction sur le prix d'un bien ou d'un service.
 En termes de finance, le coupon attaché à une obligation est le taux d'intérêt que verse cette obligation à son détenteur.
 Un coupon de rail est un morceau de rail, taillé à la longueur nécessaire pour s'inclure dans une voie ferrée. Un coupon de voie peut également désigner un morceau de voie ferrée miniature, qu'on assemble à d'autres pour créer un réseau de train miniature.
 Coupon est un secteur non constitué en municipalité situé dans le comté de Cambria, dans l’État de Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Certaine quantité de bûches liées ensemble. Dix-huit coupons forment un train de bois flotté.